Last Dance puede referirse a:

Música
 «Last Dance», canción de la cantante norteamericana Donna Summer de 1978.
 «Last Dance», canción de la cantante inglesa Dua Lipa de 2016.
 «Last Dance», canción del grupo surcoreano (G)I-dle de 2021.

Cine y televisión
 Last Dance, película estadounidense de 1996.
 Save the Last Dance, película estadounidense de 2001.
 Save the Last Dance 2, película estadounidense de 2006.
 The Last Dance, serie documental de 2020.